Přírodní ruthenium (44Ru) se skládá ze sedmi stabilních izotopů: 96Ru (přirozený výskyt 5,54 %), 98Ru (1,87 %), 99Ru (12,76 %), 100Ru (12,60 %), 101Ru (17,06 %), 102Ru (31,55 %) a 104Ru (18,62 %). Bylo také popsáno 33 radioizotopů, s nukleonovými čísly 85 až 124, a sedm jaderných izomerů tohoto prvku. Nejstabilnější radioizotopy jsou 106Ru (poločas přeměny 371,8 dne), 103Ru (39,247 dne), 97Ru (2,83 dne) a 105Ru (4,44 hodin). Všechny ostatní mají poločasy kratší než 100 minut, většina pod 12 sekund. Radioizotopy s nukleonovým číslem 97 a nižším se většinou přeměňují beta plus přeměnou na izotopy technecia, zatímco u 103Ru a těžších radioizotopů převažuje přeměna beta minus na rhodium.

Seznam izotopů

Reference 

ruthenium
Ruthenium